Pascal Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pascal Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Pascal Island (ö i Australien), Western Australia,

USA 

 Pascal Island (ö i USA), South Dakota, Potter County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar